Nezakonska mati je lahko:
 mati otroka, ki ga oče ne priznava,
 Nezakonska mati, pesem Franceta Prešerna.